Дама Али́сия Ма́ркова (), урождённая Лилиан Элис Маркс (; , Лондон — , Бат) — британская артистка балета и педагог, артистка Русского балета Дягилева.  Британской империи, доктор музыки; первая английская балерина, удостоенная титула Prima Ballerina Assoluta.

Биография 
Лилиан Элис Маркс родилась в состоятельной семье, жившей в лондонском районе Finsbury Park. Её отец, Альфред, был евреем, мать Эйлин приняла иудаизм. В возрасте 8 лет ребёнка отдали заниматься балетом, чтобы исправить возможные проблемы с ногами и ступнями. Занималась в школе Серафимы Астафьевой, где была замечена Сергеем Дягилевым, искавшим артистов для своей труппы. Маркс присоединилась к «Русским сезонам» в возрасте 14 лет, гастролировала в их составе по всей Европе. В соответствии с веяниями того времени, Дягилев дал танцовщице «русское» имя — Алисия Маркова.

О своём участии в труппе Русский балет Монте-Карло Алисия Маркова рассказала в документальном фильме «Русские балеты» (Ballets Russes), снятом Дэном Геллером (Dan Geller) и Даяной Голдфайн (Dayna Goldfine) в 2005 году в США.

Ушла из жизни 2 декабря 2004 года.

Репертуар 
  — «Песнь соловья» И. Ф. Стравинский, хореография Джорджа Баланчина
  — Кошка, «Кошка» Анри Соге, хореография Джорджа Баланчина (Юноша — Серж Лифарь).

Примечания

Литература 
 Gordon Anthony. Markova: a collection of photographic studies. Foreword by Ninette de Valois // London, Chatto & Windus, 1935.
 Hugh Fisher. Alicia Markova // London, A. and C. Black, 1954. 
 Alicia Markova and Anton Dolin: a legend of British ballet: a collection of portraits. Foreword by Peter Williams; edited by A. George Hall // London, Hall Publications, 1957 (?).
 Anton Dolin. Markova: her life and art // London, W. H. Allen, 1953.

Ссылки 
 Фотографии и портреты Алисии Марковой // Национальная портретная галерея, Лондон.
 Jane Simpson. Alicia Markova
 Jane Pritchard. Dame Alicia Markova. „The people's ballerina“
 Dick Andros. Alicia Markova

Артисты Русского балета Дягилева
Балет Рамбер